Dit is de wereldranglijst van februari 2009 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 11 februari 2009.

Mannen 02